Masaki peut faire référence à :

Patronymes 
 Masaki Etō (1954-), lutteur gréco-romain japonais.
 Masaki Aizawa (né en 1965), seiyū (doubleur japonais).
 Masaki Satō (1999-), chanteuse et idole japonaise.
 Masaki Okada (1989-), acteur et mannequin japonais.
 Yuka Masaki (1986-), interprète de R&B japonaise.
 Masaki Aiba (né en 1982), chanteur, acteur et présentateur japonais.
 Jinzaburō Masaki (1876-1956), général de l'Armée impériale japonaise.
 Masaki Kashiwara (1947-), mathématicien japonais.
 Masaki Tokudome (né en 1971), ancien pilote motocycliste.
 Masaki Nashimoto (né en 1993), athlète japonais, spécialiste du sprint.
 Masaki Morinaga (né en 1972), athlète japonais, spécialiste du saut en longueur.
 Masaki Yamamoto (né en 1987), footballeur japonais.
 Masaki Chugo (né en 1982), footballeur japonais.
 Masaki Fukai (né en 1980), footballeur japonais.
 Masaki Tsuji (né en 1932), scénariste japonais.
 
 Masaki Yamada (né en 1964), chanteur de heavy metal japonais.
 Masaki Yamada (né en 1950), écrivain japonais de science-fiction.

Toponymes 
 Masaki, bourg du district d'Iyo, dans la préfecture d'Ehime.

Divers 
 Ayeka Masaki, un personnage du manga Tenchi Muyo!
 Masaki Mayuka, personnage du manga Tenchi Muyo!
 Masaki Achika, personnage du manga Tenchi Muyo!

Homonymie de patronyme